Cet article présente la liste des aires urbaines les plus peuplées du monde. Une aire urbaine est une région fonctionnelle organisée autour d'une agglomération urbaine (définie par la continuité du bâti) par des liens économiques, en particulier les déplacements domicile-travail. Une aire urbaine regroupe toutes les communes dont 40 % des actifs travaillent dans l'unité urbaine ou agglomération. Si l'aire urbaine peut se confondre avec l'agglomération, elle la dépasse largement, le plus souvent. La notion d'aire urbaine ne doit pas non plus être confondue avec celle de mégalopole (ainsi, la Mégalopolis nord-américaine comprend plusieurs aires urbaines, dont celles de Boston, New York, Philadelphie et Washington), ni avec celles de mégapole et de métropole.

L'aire urbaine la plus peuplée est celle du delta de la rivière des Perles avec près de 70 millions d'habitants en 2020, cependant cette dernière n'est pas incluse dans le classement du fait qu'elle représente plus un pays qu'une aire urbaine.

Liste des cent aires urbaines les plus peuplées 
Voici la liste des cent aires urbaines les plus peuplées du monde.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des villes par population
 Classements des villes les plus agréables à vivre

Liste de villes